CV steht als Abkürzung für folgende Verbände, Organisationen, Behörden und Unternehmen:
 Cargolux Airlines International S.A., luxemburgische Frachtfluggesellschaft, Sitz in Sandweiler nach dem IATA-Code
 Caritasverband, siehe Caritas (Begriffsklärung)
 Studentenverbände namens Cartellverband, und zwar:
 Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV), Verband deutscher, katholischer, nichtschlagender, farbentragender Studentenverbindungen.
 Österreichischer Cartellverband (meist ÖCV, innerhalb Österreichs umgangssprachlich auch nur CV)
 die Gesamtheit der beiden obigen (CV)
 die beschlussfassende Cartellversammlung in ersterem (C.V.)
 Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
 Central Vermont Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in den USA
 Centralverband Deutscher Berufsfotografen, ein Bundesinnungsverband und eine Interessenvertretung der professionellen Berufsfotografen (1904 gegründet)
 Christliche Verantwortung, eine Zeitschrift und ein Verein in der DDR
 Christliche Versammlung, siehe Brüderbewegung
 Congregatio Vincentiana, eine Ordensgemeinschaft, siehe Vinzentiner Kongregation von Malabar
 Corpus Vitrearum Medii Aevi, ein kunstgeschichtliches Forschungsunternehmen für mittelalterliche Glasmalerei
 Cottbusverkehr GmbH, öffentliches Verkehrsunternehmen in Cottbus

CV steht für:
 Cataclysmic Variable (Kataklysmische Veränderliche) in der Astronomie
 Cheval fiscal (Plural chevaux fiscaux), in Frankreich und Belgien eine Kennzahl zur Festlegung der Kraftfahrzeugsteuer 
 Chrysler CV, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1934
 Coefficient of variation, siehe Variationskoeffizient in der Statistik
Commanditaire vennootschap, Form der Kommanditgesellschaft (KG) in den Niederlanden und in Belgien
 compensating variation, siehe Kompensierende Variation
 Computer Vision, Bildauswertung mit IT-Methoden
 Computervisualistik, ein Informatik-Studiengang
 Comunidad Valenciana, eine Region in Spanien, siehe Valencia (Region)
 Configuration Variable bei Digital Command Control
 Consulting-Vertrag, ein Beratungsvertrag
 Control Voltage, zur Ansteuerung von VCO und VCF beispielsweise bei der Roland TB-303, siehe Steuerspannung
 Coulombvolt, eine selten verwendete elektrische Einheit für Energie
 Curriculum Vitae, lateinisch für Lebenslauf (Bewerbung) (häufig in der Schreibweise C.V.)
 cushioned vinyl, gepolstertes Polyvinylchlorid (PVC), vorwiegend als Material für Bodenbeläge
 CV-PN, Porto Novo (Concelho) nach ISO 3166-2
 CV-Stahl, ein Stahl, der mit Chrom und Vanadium legiert ist
 Cyclovoltammetrie, ein elektrochemisches Verfahren zur Bestimmung von Elektrodenprozessen
 Kennung der US Navy für Flugzeugträger, siehe Flugzeugträger#Kennungen der US Navy
 CV-Sensor, Closing Velocity Sensor, (Deutsch: Näherungsgeschwindigkeitserkennung), Fahrerassistenzsystem in Personenkraftwagen zur Ermittlung von Distanz, Geschwindigkeit und Richtung eines sich nähernden Objekts in Fahrtrichtung
 die postcode area Coventry (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Kap Verde, port.: Cabo Verde afrikanischer Inselstaat
 character voice, siehe Seiyū
 römische Zahlzeichen für 105
 steht für Configuration Variable im Rahmen der Decodersteuerung bei Modellbahnen im DCC-Format

CV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Swansea
 Norwegen: Jessheim in der Provinz Akershus
 Rumänien: Kreis Covasna
 Tschechien: Okres Chomutov (auslaufend)
 Türkei: 
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Vatikanstadt: Staatsbürger bzw. Angestellte des Vatikan

C V steht für:
 Bayerische C V, eine Gattung Dampflokomotive

C.V steht für:
 AEG C.V, deutsches Militärflugzeug
 Albatros C.V, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik C.V, deutsches Militärflugzeug
 DFW C.V, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.V, niederländisches Militärflugzeug
 Halberstadt C.V, deutsches Militärflugzeug
 LVG C.V, deutsches Militärflugzeug
 Roland C.V, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft
 Rumpler C.V, deutsches Militärflugzeug

CV steht für:
 Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

cv steht für:
 Cultivar, Sorten-Epitheton bei Kulturpflanzen
 tschuwaschische Sprache (ISO-639-1-Code), eine „Bolgartürkische Sprache“ aus dem Zweig der Oghurischen Sprachen innerhalb der Turksprachen

c.v. steht für:
 cum venia = mit Nachsicht, ohne es übel zu nehmen; in historischen Texten, womit der Schreiber, speziell ein Protokollant, im Voraus für einen folgenden Kraftausdruck um Verzeihung bittet.

.cv steht für:
 .cv, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Kap Verde

Siehe auch:
 C5

CV